Chapel est un mot d'ancien français signifiant chapeau.

Chapel est aussi un mot anglais qui signifie chapelle.

Patronyme 

 Alain Chapel (1937-1990), un grand chef cuisinier français ;
 Antoine Chapel d'Espinassoux (1777-1847), un homme politique français ;
 Denis de Chapel (1786-1849), un homme politique français ; 
 Jean-Paul Chapel (1962-), un journaliste français ;
 Jean-Pierre Chapel (1935-2010), un journaliste français
 Paul Chapel (1916-2005), un homme politique français, membre de l'Union pour la démocratie française ;
 Paul-François Huart-Chapel, (1770-1850), un homme politique belge, membre du Parti libéral.

personnage de fiction
 Christine Chapel, un personnage appartenant à l'univers de fiction de Star Trek.

Toponyme 

 île Chapel (Chapel island), une île située dans le lac Bras d'Or en Nouvelle-Écosse, au Canada

Autres 
Chapel peut aussi désigner :  
 The Chapel, un film belge de 2023 réalisé par Dominique Deruddere ; 
 chapel, chapel de fer ou chapel de Montauban un casque antique et médiéval ;
 Chapel, un langage de programmation conçu pour la programmation parallèle.